Comunitat Econòmica Europea, organització internacional fundada el 1957.
 Conferència Episcopal Espanyola, institució administrativa integrada pels bisbes de les diòcesis espanyoles.

Vegeu també 
 Cee, un municipi de la província de la Corunya a Galícia. Pertany a la Comarca de Fisterra.